«Війна і мир» — роман Льва Толстого.

Фільми 
 «Війна і мир» (1956) — фільм Кінга Відора
 «Війна і мир» (1967) — фільм Сергія Бондарчука
 «Війна і мир» (2000) — фільм Франсуа Руссійона (Франція)
 «Війна і мир» (2015) — британський драматичний телесеріал.